Příjmení Foltýn nosí více osobností:

 Dušan Foltýn (* 1966) – český monasteriolog a historik specializující se na kulturu a umění středověku
 Eduard Foltýn (1925–1992) – druhý primátor města Ostravy
 František Foltýn (1891–1976) – český malíř nefigurativního umění
 Ivan Foltýn (* 1944) – český politik, po sametové revoluci poslanec FS, náměstek vlád ČSFR a ČR a dopravní expert KDU-ČSL 
 Jaroslav Foltýn – více osob
 Jiří Foltýn (* 1951) – český fotograf
 Łukasz Foltyn (* 1974) – polský informatik, tvůrce komunikátoru Gadu-Gadu
 Martin Foltýn (* 1993) – český fotbalový záložník
 Michael Foltýn (* 1994) – český hokejista
 Otakar Foltýn (* 1976) – právník a důstojník Armády ČR

Ženská podoba příjmení
 Marie Foltýnová (* 1947) – česká a československá bezpartijní poslankyně z Uherskohradišťska, poslankyně FS za normalizace, rozená Marie Hrdličková
 Milena Foltýnová  (1950–1993) – československá reprezentantka v házené

Jiný význam
 Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončený román Karla Čapka
 literární pseudonym sociálnědemokratického politika Josefa Stivína (1879–1941)